Hexen steht für:
 Hexen, Vertreter der chemischen Stoffgruppe der Hexene
 Hexen (Band), US-amerikanische Progressive- und Thrash-Metal-Band
 Hexen (Computerspiel), Ego-Shooter von Raven Software, 1995

Filme:
 Hexen (1922), schwedischer Film von Benjamin Christensen
 Hexen (1949), österreichischer Film von Hans Schott-Schöbinger
 Hexen (1954), Filmkomödie aus der DDR
 Hexen – Die letzte Schlacht der Templer, US-amerikanischer Fernsehfilm, 2010

Musik:
 Hexen (Nimsgern), Musical von Frank Nimsgern, 2004
 Hexen (Lund), Musical von Peter Lund, 1993
 Hexen, Lied der Band Ecco, 1987; siehe Ecco (Band)

Das Verb hexen bezeichnet:
 hexen, mit magischen Kräften bewerkstelligen; siehe Hexe

Siehe auch:
 Hexe